Kanam ist der Familienname von:

 Barbara Kanam (* 1973), kongolesische Musikerin, Musikproduzentin und Schauspielerin

Kanam steht außerdem für:

 Kanam (Nigeria), Stadt und Local Government Area in Nigeria